Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier III, se dispute à Barcelone du 20 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Conchita Martínez et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Espagne
Compétition de tennis à Barcelone
Sport en Espagne en 1992
Tennis en avril 1992